O Rali da França Alsácia é uma das etapas do Campeonato Mundial de Rali, disputada na região francesa da Alsácia. A prova ocorre nos arredores de Estrasburgo e entrou para o calendário oficial em 2010, em substituição ao Rali da Córsega.

Ligações externas
 Página oficial

Automobilismo da França‎
Álsacia